Selektivität (von lat. selectare auswählen) steht für:
 Selektivität (Stromkreis) in der elektrischen Energietechnik
 eine Form der Schweigeverzerrung in der empirischen Sozialforschung
 Selektivität (Informatik) bei Datenbankabfragen
 Trennschärfe in der Kommunikationstechnik

 in der Chemie:
 Stöchiometrie #Selektivität (SP) in der chemischen Reaktionstechnik
 Selektivität (Chemie) in der synthetischen Chemie
 Selektivität (Analytische Chemie) in der analytischen Chemie

 Selektivität (Pharmakologie)